SAP har flere betydninger:

Politik 
 Socialistisk Arbejderpolitik – den danske afdeling af Fjerde Internationale, tidligere Socialistisk Arbejderparti.
 Socialistisk Arbejderparti (1918-19) – dansk revolutionært parti, der eksisterede 1918-1919, en forløber for DKP.
 Sveriges Socialdemokratiske Arbejderparti – den svenske afdeling af den Socialistisk Internationale, søsterparti til Socialdemokratiet.
 SAP, forkortelse for Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (1875), tysk socialistisk parti og et af forløberne for det tyske socialdemokrati SPD
 SAP, forkortelse for Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands (1931-1945), tysk socialistisk parti

IT 
 SAP SE – tysk IT-firma.
 SAP ERP – enterprise resource planning software fra firmaet SAP SE

de:Sap
hu:Sap (egyértelműsítő lap)